

Presentación previa 
El español Pablo Carreño Busta fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

Cabezas de serie

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Como 2014